Futbolnyj klub Mariupol (ukrajinsky: Футбольний клуб «Маріу́поль») je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Mariupol. V roce 1960 byl do klubu sloučen amatérský celek FK Šachťor Rutčenkovo.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Illjičivec s kapacitou 12 680 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1936 – FK Stal Mariupol (Futbolnyj klub Stal Mariupol)
 1948 – FK Stal Ždanov (Futbolnyj klub Stal Ždanov)
 1949 – FK Metallurg Ždanov (Futbolnyj klub Metallurg Ždanov)
 1959 – FK Avangard Ždanov (Futbolnyj klub Avangard Ždanov)
 1961 – FK Azovstal Ždanov (Futbolnyj klub Azovstal Ždanov)
 1966 – FK Azovec Ždanov (Futbolnyj klub Azovec Ždanov)
 1971 – FK Metallurg Ždanov (Futbolnyj klub Metallurg Ždanov)
 1974 – FK Lokomotiv Ždanov (Futbolnyj klub Lokomotiv Ždanov)
 1976 – FK Novator Ždanov (Futbolnyj klub Novator Ždanov)
 1989 – FK Novator Mariupol (Futbolnyj klub Novator Mariupol)
 1992 – FK Azovec Mariupol (Futbolnyj klub Azovec Mariupol)
 1996 – FK Metallurh Mariupol (Futbolnyj klub Metallurh Mariupol)
 2002 – FK Illjičivec Mariupol (Futbolnyj klub Illjičivec Mariupol)
 2017 – FK Mariupol (Futbolnyj klub Mariupol)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Illjičivec-2 Mariupol 

Illjičivec-2 Mariupol je rezervní tým mariupolského Illjičivece. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2005/06, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Sport v Mariupolu